Большо́й Цары́н ( — большой луг) — посёлок (городского типа), административный центр Октябрьского района и Большецарынского сельского муниципального образования Калмыкии. Посёлок расположен в 260 км к северо-востоку от столицы Калмыкии города Элиста.

Население —  чел. ().

Основан в 1929 году.

История 
В 1929 году в урочище «Большой Царын» был образован одноимённый овцесовхоз (№ 12) с 3 фермами. На территории совхоза площадью в 43000 га было размещено 5000 голов русских овец. В 1937 году совхоз получил переходящее Красное Знамя наркомсовхозов РСФСР в социалистическом соревновании среди овцеводческих хозяйств юга России. В 1939 году совхоз участвовал в открытии в Москве Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. За выдающиеся успехи и перевыполнение планов овцесовхоз получил диплом 1 степени, 10 тыс. руб. и легковую машину.

В годы Великой Отечественной войны в калмыцких степях на Сталинградском направлении шли ожесточенные бои. На территории овцесовхоза № 2 Малодербетовского улуса (ныне п. Большой — Царын) располагались линейные батальоны связи 51-й армии. Многие командиры и бойцы 51-й армии погибли, защищая подступы к Волге.

После войны в связи с депортацией калмыцкого народа овцесовхоз № 12 был ликвидирован и присоединен к овцесовхозу № 2 (Красносельский). Самостоятельное хозяйство с центром в посёлке Большой Царын восстановлен приказ МСХ КАССР № 93 от 23 марта 1959 года «О разукрупнении овцесовхоза № 2 на два совхоза «Красносельский» и «Большой Царын».

В 1962 году в посёлке Большой Царын для изучения вопросов техники и способов полива, режима орошения, агротехники возделывания сельскохозяйственных культур на орошаемых земляках, водоснабжения и обводнения животноводческих ферм и пастбищ была размещена Калмыцкая опытно – мелиоративная станция Южного научно – исследовательского института гидротехники и мелиорации.

В 1974 году с центром в посёлке Большой Царын в соответствии с Приказом Совета Министров Калмыцкой АССР от 17.12.1974 года № 
555 «О разукрупнении совхоза «Большой Царын» Малодербетовского района Калмыцкой АССР был образован совхоз «50 Лет Октября».

В августе 1977 года Большой Царын становится районным центром нового Октябрьского района Калмыкии.

География и климат 
Посёлок расположен на Сарпинской низменности в 258 км (по шоссе) к северо-востоку от Элисты, 130 км к юго-востоку от Волгограда, 65 км от автодороги Элиста-Волгоград.
Климат
Тип климата - семиаридный (BSk - согласно классификации климатов Кёппена). Среднегодовая температура воздуха - 8,9 °C, количество осадков - 313 мм. Самый засушливый месяц  - март с нормой осадков всего в 19 мм. Самый влажный - июнь (34 мм).

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения посёлка составляли калмыки (51 %) и русские (28 %)

Экономика 
Крупные промышленные предприятия на территории посёлка отсутствуют, производства представлены мелкими перерабатывающими цехами (хлебобулочные изделия, точки по обработки сырья рисоводческого комплекса и фермы КРС). Ведущими отраслями, обеспечивающими основной объём отгруженной продукции в посёлке Большой Царын, остаются сельское хозяйство, торговля.

Социальная инфраструктура 
Большой Царын обладает развитой социальной инфраструктурой: сеть социальных учреждений представлена учреждениями культуры и искусства (2 библиотеки, дом культуры), учреждениями образования (3 детских сада и 2 школы, среднее специальное учебное заведение), учреждениями дополнительного образования -2 и учреждениями здравоохранения (центральная районная больница и поликлиника).

Поселок газифицирован, действует система централизованного водоснабжения. Канализация присутствует, используются выгребы, надворные уборные. Отопление индивидуальное.

Религия 
 Буддизм
Храм Великой Победы () — буддистский хурул.

 Русская православная церковь
Храм Богоявления

Достопримечательности 
 Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны. Открыт в 1987 году.
 Бюст Б. Б. Городовикова
 Памятник жертвам депортации

Примечания 

Населённые пункты Октябрьского района (Калмыкия)
Районные центры Калмыкии